Wildschütz je německý název sídel v Česku:
 Vlčice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Vlčice (okres Jeseník) – obec v okrese Jeseník

Německé názvy sídel v Česku